Сен-Ло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, адміністративний центр департаменту Манш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 55 км на захід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 17875,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Відомі уродженці 
 Урбен Левер'є (1811—1877), французький астроном, який відкрив планету Нептун «на кінчику пера».

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Ло 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Манш

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Манш
Манш